Frede Hansen (1897–1979) olimpiai ezüstérmes dán tornász
 Frede Hansen (1920–?) dán nemzetközi labdarúgó-játékvezető